Wicher est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, professeur américain et espion soviétique
, espionne soviétique aux États-Unis

Autres
Classe Wicher, classe de destroyers de la marine polonaise

, type d'avion polonais

Voir aussi

Homonymie de patronyme